Elegia – genere letterario
 Elegia – album di Paolo Conte del 2004
 Elegia – genere di piante della famiglia Restionaceae
 Elegia – genere di falene della famiglia Pyralidae